Il singolare del torneo di tennis Manchester Trophy 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jean-François Bachelot che ha battuto in finale Jamie Delgado 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Ivo Heuberger (semifinali)
 Jamie Delgado (finale)
 Tuomas Ketola (primo turno)
 Jean-François Bachelot (Campione)

 Mosè Navarra (semifinali)
 Arvind Parmar (secondo turno)
 Barry Cowan (quarti di finale)
 Andy Ram (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Manchester Trophy 2001